Евге́ний Петро́вич И́щенко:
 Ищенко, Евгений Петрович (род. 1946) — российский криминалист и Депутат Государственной Думы Российской Федерации I созыва.
 Ищенко, Евгений Петрович (род. 1972) — глава Волгограда.